Banditi ist der Familienname von:

 Francesco Maria Banditi (1706–1796), Kardinal der römisch-katholischen Kirche

Banditi steht für:

 Banditi (Film), Film von 1995 (Regie: Stefano Mignucci)